Los términos grito independentista y grito de independencia se refieren a diversos gritos, protestas y proclamas realizados para reivindicar la independencia de naciones hispanoamericanas. La expresión puede referirse:

 al primer grito de independencia (Chuquisaca, 25 de mayo de 1809);
 al primer grito de independencia (Chuquisaca, 25 de mayo de 1809);
 al grito de independencia (La Paz, 16 de julio de 1809)
 al grito de independencia (Ecuador, 10 de agosto de 1809);
 al grito del 20 de julio (Colombia, 1810);
 al grito de Dolores (México, 16 de septiembre de 1810);
 al grito de Asencio (Banda Oriental, Uruguay y parte del actual estado brasileño de Río Grande del Sur, 1811);
 al primer grito de independencia (Panamá, 10 de noviembre de 1821);
 al grito de Capotillo (República Dominicana, 16 de agosto de 1863);
 al grito de Yara (Cuba, 1868);
 al grito de Lares (Puerto Rico, 1868);
 al grito de Jayuya (Puerto Rico, 1950).